!Liste H
Krater auf dem Mars/H